Poetisk realism kan avse:
 Poetisk realism (litteratur) – en riktning inom tyskspråkig litteratur ca 1848–1890
 Poetisk realism (film) – en riktning inom fransk film ca 1930–1945